Березницька Людмила Іванівна — українська мистецтвознавиця.
 Березницька Алла Геннадіївна — сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну.

жіночі форми прізвищ